Dufour-Féronce ist der Familienname folgender Personen:

* Albert Dufour-Féronce (1798–1861), deutscher Kaufmann, Bankier und Eisenbahnpionier
 Albert Dufour von Féronce (1868–1945), deutscher Diplomat